Яцковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Яцковичи — деревня, Лыщицкий сельсовет Брестского района Брестской области.
 Яцковичи — деревня, Будславский сельсовет Мядельского района Минской области.
 Яцковичи — деревня, Княгининский сельсовет Мядельского района Минской области.

Россия 
 Яцковичи — село в Стародубском районе Брянской области.

Украина 
 Яцковичи — село в Овручском районе Житомирской области.
 Яцковичи — село, центр Яцковичского сельского совета Березновского района Ровненской области.